Roberta D'Agostina (ur. 17 sierpnia 1991 w Tolmezzo) – włoska skoczkini narciarska, reprezentantka Sci Cai Monte Lussari.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 19 stycznia 2005 w Oberaudorf podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 69 m i 69,5 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 25. miejsce, po skokach na 84 m i 79 m, tym samym zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Włoskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1991